Ptychomniaceae är en familj av bladmossor. Ptychomniaceae ingår i ordningen Isobryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ptychomniaceae 15 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Ptychomniaceae